«Два кольори» — популярна українська пісня, яку написав у 1964 році композитор Олександр Білаш на слова Дмитра Павличка. 
 «Два кольори / Two Colors» — альбом Квітки Цісик 1989 року.
 «Два кольори» — український сімейний дует Олега Ледньова та Людмили Гримальської, заснований у Києві 1980 року.